Alexander Khristoforovich Vostokov (em russo: Александр Христофорович Востоков). (Rússia 27 de março de 1781 - 20 de fevereiro de 1864) foi um escritor, poeta, tradutor e historiador russo.

Biografia
Nasceu em  Arensburg, na Livonia, participou de diversos trabalhos sobre cultura russa, notadamente, na lexicografia eslava. Em um de seus experimentos linguísticos aparece o nome feminino "Svetlana"; participou de trabalhos na Biblioteca Imperial da Rússia onde descobriu o Evangelho Ostromir, como sendo o livro mais antigo do acervo da referida biblioteca, na época.

Vostokov foi membro da Academia Russa de Ciências, eleito em 1841.

Bibliografia
Grande Enciclopédia Soviética
Grande Enciclopédia Russa

Escritores da Rússia
Sepultados no Cemitério de Volkovo